Маяк Стонингтон-Харбор ()  — маяк, расположенный на мысе Стонингтон Пойнт на входе с восточной стороны в залив Стонингтон-Харбор в черте от города ,  округ Нью-Лондон, штат Коннектикут, США. Построен в 1823 году. Деактивирован в 1889 году.

История 

В 1822 году Конгресс США в связи с увеличивающимся объемом торговли выделил 3 000$ на строительство маяка, который бы обеспечивал безопасную навигацию до города . Строительство было поручено Бенджамину Чейзу. Маяк был построен в 1823 году. Он представлял собой каменную башню высотой 10 метров и каменный дом смотрителя, соединенный с башней. Для освещения использовались масляные лампы. Из-за эрозии пляжа рядом с маяком, маяк оказался под угрозой того, что его унесёт в море. Было решено построить новый маяк с использованием материалов из старой постройки, на эти цели было выделено 6 500$. Строительство было поручено Джону Бишопу. Новый маяк был построен из гранитных блоков по необычному проекту: вход в двухэтажный дом смотрителя был расположен в примыкающей к нему спереди башне маяка высотой 11 метров. В 1855 году на маяк была установлена линза Френеля. В 1889 году был построен маяк на близлежащем волнорезе, и маяк Стонингтон-Харбор был выведен из эксплуатации и превращён в музей.

В 1976 году он был включен в Национальный реестр исторических мест.

Фотографии

Примечания 

Стонингтон-Харбор
Объекты Национального реестра исторических мест в Коннектикуте
Нью-Лондон (округ)